IML steht für:
 Institut für Marxismus-Leninismus
 Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU
 Institut für Marxismus-Leninismus beim Zentralkomitee der SED
 Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik
 Information and Media Literacy, siehe Informations- und Medienkompetenz
 Institut Monétaire Luxembourgeois, siehe Luxemburger Zentralbank
 International Marching League, siehe IML Walking Association
 International Microgravity Laboratory, zwei Spacelab-Missionen
 IML-1, siehe STS-42
 IML-2, siehe STS-65
 International Mr. Leather, eine Konferenz und ein Wettbewerb der Lederszene
 Interaktives Maschinelles Lernen, Maschinelles Lernen mit menschlicher Interaktion
 In Mold Labeling, englisch für das In-Mold-Verfahren beim Spritzgießen
 Imperial Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen von Imperial, Chase County (Nebraska), Nebraska

iml steht für:
 Miluk (ISO-639-3-Code), eine der beiden ausgestorbenen Coos-Sprachen

Abkürzung